Fotballklubben Haugesund ist ein norwegischer Fußballverein aus Haugesund. Größte Erfolge des Klubs waren das Erreichen der Pokalfinals 2007 und 2019 sowie die dreimalige Teilnahme an der UEFA Europa League.

Geschichte 
FK Haugesund entstand nach Ende der Spielzeit 1993, als SK Haugar und SK Djerv 1919 beschlossen, ihre ersten Mannschaften zusammenzulegen und in einem neuen Klub auszulagern. Der Lokalrivale SK Vard Haugesund war auch in die Fusionsplanungen einbezogen, die Hauptversammlung des Vereins entschied sich jedoch gegen eine Partizipation.

In den folgenden Jahren stieg die Mannschaft von der dritten Liga bis in die Tippeliga auf, die 1997 erstmals erreicht wurde. Nach zwei Spielzeiten musste FK Haugesund als Tabellenvorletzter wieder absteigen, schaffte als Zweitligameister jedoch den sofortigen Wiederaufstieg. In der Tippeliga belegte die Mannschaft zusammen mit IK Start erneut nur einen Abstiegsplatz.

Nach mehreren Mittelfeldplätzen in der zweiten Liga verpasste FK Haugesund 2004 dort den Klassenerhalt. Als Vizemeister hinter der nicht aufstiegsberechtigten Zweitvertretung von Viking FK schaffte man den sofortigen Wiederaufstieg. Der Klub etablierte sich in den folgenden Jahren im hinteren Bereich der zweiten Liga. 2007 erreichte der FK Haugesund das norwegische Pokalfinale, wo die Mannschaft mit 0:2 Lillestrøm SK unterlag.

Als Meister der Adeccoligaen 2009 schaffte der Verein den Aufstieg in die Tippeliga, erreichte in der Saison 2010 einen guten 6. Tabellenplatz und etablierte sich in den folgenden Jahren zumeist mit Platzierungen im gesicherten Mittelfeld. 2013 als Dritter sowie 2016 und 2018 als Vierter wurde sogar ein Qualifikationsplatz zur UEFA Europa League erreicht.

Europapokalbilanz

Bekannte Spieler und Trainer 

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (FK Haugesund) zu finden.

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website

Haugesund, FK
Gegründet 1993
 
Organisation (Haugesund)